Веснянки:

 Веснянки — отряд насекомых, ранее выделенный из прежнего отряда ложносетчатокрылых.
 Веснянки — обрядовые песни заклинательного характера, сопровождающие славянский обряд кликания (гуканья) весны.